«Поезд жизни» () — кинофильм режиссёра Раду Михайляну, вышедший на экраны в 1998 году.

Сюжет 

Лето 1941 года. Жители одного восточноевропейского еврейского местечка, прослышав о приближении фашистов, о деяниях которых ходят самые страшные слухи, принимают радикальное решение: инсценировать собственную депортацию и таким образом не только избежать смерти, но и прорваться в Россию, а затем в Палестину. Всё население местечка принимается за работу: заготавливают провизию и одежду, закупают и ремонтируют всё необходимое, в том числе несколько вагонов и старый паровоз. Комендантом поезда и начальником «конвоя» назначается Мордехай, который должен в кратчайшие сроки научиться говорить по-немецки без какого-либо акцента.

В ролях 
 Лионель Абелански — Шломо
 Рюфюс — Мордехай
 Клеман Арари — рабби
 Мишель Мюллер — Йосси
 Агата де ла Фонтен — Эстер
 Йохан Лейзен — Шмехт
 Бруно Абрахам-Кремер — Янекеле
 Гад Эльмалех — Манзату

Награды и номинации 
 1998 — два приза Венецианского кинофестиваля: приз ФИПРЕССИ за лучшую первую работу и награда Anicaflash Prize.
 1998 — приз критиков и приз зрительских симпатий на кинофестивале в Сан-Паулу.
 1999 — две номинации на премию «Сезар»: лучший сценарий (Раду Михайляну) и самый многообещающий актер (Лионель Абелански).
 1999 — премия «Давид ди Донателло» за лучший зарубежный фильм (Раду Михайляну).
 1999 — призы зрительских симпатий на кинофестивалях в Хэмптонсе и Майами, а также на фестивале «Санденс».

Литература 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии Румынии
Кинокомедии 1998 года
Кинокомедии Израиля
Фильмы о Холокосте
Фильмы Франции 1998 года
Фильмы Израиля 1998 года
Фильмы Бельгии 1998 года
Фильмы Нидерландов 1998 года
Фильмы Румынии 1998 года
Фильмы Canal+